Athletic Club kan syfta på:

 Athletic Club – en spansk fotbollsklubb från Bilbao, se Athletic Bilbao
 Athlétic Club Arles – tidigare namn på en  en fransk fotbollsklubb
 Djoliba Athletic Club – en fotbollsklubb från Malis huvudstad Bamako
 New York Athletic Club – en sällskapsklubb och idrottsförening i New York
 Pittsburgh Athletic Club – ett amerikanskt ishockeylag
 Uruguay Athletic Club – en fotbollsklubb från Montevideo